Пантениус, Теодор Герман (1843—1915) — немецкий писатель.
 Пантениус, Фёдор Иванович — российский полковник 27-го егерского полка.

Примечания